Верешки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Верешки — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.

Украина 
 Верешки — село в Барском районе Винницкой области.